Густав Карл Ханс Хопп (; 9 февраля 1890, Любек — 21 февраля 1971, Берлин) — немецкий архитектор.

Биография

Семья и образование 
Принадлежал к числу людей, определивших развитие архитектуры двадцатого века. Он родился в семье столяра в старом ганзейском городе Любеке. Получив звание дипломированного инженера после окончания учёбы в университете в Карлсруэ (1909—1911) (у Ф.Остендорфа) и в Высшей технической школе Мюнхена (у Т.Фишера), Хопп в 1913 году прибыл в восточнопрусский Мемель (ныне Клайпеда, Литва), а в 1914 году — в Кёнигсберг (ныне Калининград, Россия), где стал одним из ведущих архитекторов столицы Восточной Пруссии. Работа в управлении городским строительством Кенигсберга позволила ему реализовать творческие замыслы в целом ряде возведенных жилых и административных зданий.

Творческая деятельность 
В 1921 году по проекту Хоппа был построен комплекс Восточной немецкой ярмарки (Deutsche Ostmesse), в который входили собственно здание ярмарки, где располагалась администрация, и выставочные помещения, в том числе Дом техники. Открытый зал ярмарки с пятью большими арками выходил фасадами на современную площадь Победы. А на юго-востоке комплекса размещался ресторан.

Активное участие Хопп принимал в создании «Колонии Амалиенау» — комплекса респектабельных особняков в зелёной зоне Кёнигсберга.

В 1923 году по проекту Хоппа было построено здание Торгового двора. Впервые в Кёнигсберге для строительства был применён железобетонный каркас. Центр здания был закрыт стеклянной крышей. В 1927 году в здание переехала городская администрация. Дом получил название «Stadthaus» («Городской дом»). В 1960-е годы здание было капитально перестроено — оно лишилось стеклянной крыши. Пространство под крышей превратилось в обыкновенный двор. Сейчас в здании размещается администрация города Калининграда.

«Парк-отель», построенный в 1929 году, является последним крупным кёнигсбергским проектом архитектора-функционалиста. Здание отеля состоит из главного 5-этажного блока и примыкающих к нему 6-этажного лестничного тракта и двух флигелей (2- и 3-этажных). На первом этаже находилось фойе отеля и большой пивной ресторан. К Замковому пруду выходила терраса. В южном боковом флигеле на первом этаже располагались магазины, помещения для конференций, а на втором этаже читательский зал и библиотека. Функционалистский стиль «баухаус», избранный Хоппом, производил впечатление монументальности благодаря горизонтальному расположению элементов здания и взаимодействию тёмных и светлых поверхностей — облицованные тёмным природным камнем флигели оттеняли оштукатуренный главный блок.
Здание отеля пострадало в войну, однако было отреставрировано и частично перестроено.

В числе немногих авторских работ, сохранившихся на территории Калининградской области,— построенные в 1927 году водонапорная и наблюдательная башня высотой 32 метра в Балтийске, смотровая башня на променаде Светлогорска, которая считалась одной из лучших в Германии. В загородном доме семьи Брахертов в Светлогорске, построенном Хоппом в 1931 году, открыт мемориальный музей Германа Брахерта.

Во время Второй мировой войны сотрудничал с цементно-бетонной фирмой, строившей укрепления и бомбоубежища.

В 1944 году Хопп переехал из Кёнигсберга в Дрезден, продолжил свою профессиональную деятельность в ГДР.
С 1952 года он президент (с 1957 почётный президент) Союза архитекторов ГДР, Строительной академии. В своих архитектурных работах 1950-х годов (туберкулёзный санаторий в Бад-Берке (Тюрингия), 1951—1953; застройка аллеи Карла Маркса в Берлине (с соавторами) сочетал традиции конструктивизма с использованием классических архитектурных форм. Лауреат Национальной премии ГДР (1952).

Умер в 1971 году в Берлине.

Основные сохранившиеся в Калининграде работы 
 Аэропорт Девау (1921)
 Городской дом (1922—1923)
 Жилой дом с отделением банка Sparkasse на 1-м этаже по адресу пр-т Мира 44, г. Калининград - памятник архитектуры регионального значения (1922-1924)
 Дом техники (1924—1925)
 Парк-отель (1930—1931)
 Ремесленная школа для девушек, ныне Дом офицеров Балтийского флота, (1928—1929)
 Новый дом радио, ныне Атлантическое отделение Института океанологии РАН, 1927

Литература 
 Gabriele Wiesemann (Ed.). Hanns Hopp, Ein Architekt in Ostpreußen. Berlin 1998. ISBN 3-7861-1835-3
 Gabriele Wiesemann: Hanns Hopp 1890—1971. T. Helms, Schwerin 1999, 2000. ISBN 3-931185-61-3
 Eugen Kurt Fischer: Hanns Hopp, Architekt in Ostpreußen. [Neue Werkkunst.] F. E. Hübsch, Berlin / Leipzig / Wien 1929.
 als Reprint: Neu hrsg. mit einem Nachwort von Gabriele Wiesemann. Gebr. Mann, Berlin 1998. ISBN 3-7861-1835-3
 Балдур Кёстер «Кёнигсберг. Сегодняшний Калининград. Архитектура немецкого времени» . Перевод с немецкого (текст). Данные оригинального немецкого издания: Baldur Köster , Husum Druck; 2000, ISBN 3-88042-923-5
 Мультимедийный справочник «Кёнигсберг 1255—1945». (с) И. Заболотов, 2004 г.

Примечания

Ссылки 
 
 Architekten-Portrait Hanns Hopp 1870—1971
 
 Описание Дома техники
 

Архитекторы Германии
Выпускники Мюнхенского технического университета
Персоналии:Кёнигсберг
Преподаватели вузов Германии
Архитекторы ГДР
Кавалеры ордена «Знамя Труда» (ГДР)
Архитекторы Берлина